ELQ – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Al-Qasim-Principe Nayef bin 'Abd al-'Aziz, Arabia Saudita